Спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1994 года прошла 23 февраля. В соревнованиях приняло участие 68 спортсменов из 28 стран. Местом проведения гонки стал лыжный стадион Биркебейнерен.

Олимпийским чемпионом стал Сергей Чепиков. Марк Кирхнер, завоевавший золото в спринте на предыдущей Олимпиаде в Альбервиле, стал только 12-м.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты мужского спринта на сайте IBU